Okręty US Navy o nazwie USS  "Vital":
 Pierwszy USS "Vital" (AM-129) był stalowokadłubowym trałowcem. Jego stępkę położono 1 stycznia 1942.
 Drugi USS "Vital" (MSO-474) był drewnianokadłubowym trałowcem. Jego stępkę położono 31 października 1952.

Vital